Klienten har flere betydninger:

 Klienten (bog) – en roman fra 1993 af John Grisham
 Klienten (film fra 1994) – en film fra 1994 af Joel Schumacher, baseret på ovennævnte bog
 Klienten (film fra 2022) – en film fra 2022 af Anders Rønnow Klarlund
 Klienten (tv-serie) − en tv-serie baseret på filmen fra 1994

Se også 
 Klient